Robert II. je jméno těchto panovníků a šlechticů:

 Robert II. Francouzský († 1031) – král francouzský v letech 996–1031
 Robert II. Flanderský, též Robert Jeruzalémský († 1111) – hrabě flanderský 1093–1111
 Robert II. Normandský († 1134) – vévoda normandský 1087–1106
 Robert II. de Brus (1078–1141) – skotský šlechtic z rodu Bruce
 Robert II. (biskup vratislavský) († 1143/1146) – osmý biskup vratislavský
 Robert II. z Artois (1250–1302) – hrabě z Artois a regent neapolského království
 Robert II. Burgundský († 1305/1306) – burgundský vévoda 1272–1305 a titulární král soluňského království
 Robert II. Skotský (1316–1390) – první král Skotska z rodu Stuartovců, vládl 1371–1390

Rozcestníky - panovník